Ваклиново () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сатовча. Находится примерно в 7 км к востоку от центра села Сатовча и примерно в 93 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 958 человек.

До 1960 года носило название Марулево, переименовано в честь Вергила Ваклинова — младшего сержанта болгарских пограничных войск (посмертно — младшего лейтенанта), погибшего в бою с диверсантами.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ваклиново в справочника

 Снимки на Ваклиново в Panoramio
 Статистика населения

Сёла Благоевградской области